En économie et en finances, les fonds sont des ressources économiques :
 fonds d'investissement ;
 fonds négociés en bourse ;
 fonds de roulement ;
 fonds de pension ;
  ;
 fonds de commerce :
 fonds commercial.
 En sciences de l'information et des bibliothèques, les fonds d'archives sont un ensemble de documents produits ou reçus par une personne ou une organisation dans le cadre de son activité.

Voir aussi